„По-добре късно, отколкото никога“ () е американско реалити шоу, излъчвано по NBC. Адаптация е на южнокорейското Kkotboda Halbae. В него знаменитостите Уилям Шатнър, Хенри Уинклър, Джордж Форман и Тери Брадшоу, придружавани от комика Джеф Дай, пътуват без луксозни принадлежности с цел да се запознаят с нови култури и да реализират едни от последните си желания. Снимките започват през август 2015 г. а премиерата е на 23 август 2016 г.

На 22 септември 2016 г. шоуто е подновено за втори сезон, който започва на 1 януари 2018 г. На 16 юли 2018 г. шоуто е спряно след два сезона.

„По-добре късно, отколкото никога“ в България 
В България шоуто започва на 12 август 2018 г., всяка събота и неделя от 22:30. Дублажът е на студио Медиа линк. Озвучаващите артисти са Гергана Стоянова, Иван Танев, Николай Върбанов, Иво Райков и Тодор Георгиев.

Епизоди

Сезон 1: Азия (2016)

Сезон 2: Европа (2017 – 2018)

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски реалити сериали